Nemška vas (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Nemška vas (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica